Bieg przełajowy juniorek na 6 km – jedna z konkurencji rozegranych podczas 38. Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych, których areną był Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy. Do rywalizacji zgłoszono 85 zawodniczek, które reprezentowały 26 państw. Biegaczki miały do pokonania trzy okrążenia trasy, z których każde liczyło 2 kilometry. Zdobywczyni brązowego medalu Esther Chemtai cały dystans przebiegała boso.

Terminarz

Rezultaty indywidualne

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 2010